désigne en anglais le fait de marcher. Il peut désigner :

 , film canadien de Ryan Larkin sorti en 1968 ;
 , album de Chloé Mons sorti le  ;
 , album de Miles Davis sorti en .

Voir aussi